Två olika slag går under benämningen slaget vid Vesuvius:

 Slaget vid Vesuvius år 553, se slaget vid Mons Lactarius
 Slaget vid Vesuvius år 340 f.Kr., se slaget vid Veseris